Кирпи́чный переулок — переулок в центре Санкт-Петербурга. Проходит от Малой Морской улицы до набережной реки Мойки.

История 
Первоначально — Выгрузной переулок (с 1769 года). Название связано с тем, что поблизости на набережной реки Мойки производилась разгрузка барж со строительными материалами.
С 1776 по 1822 год — Кирпичная улица. Название связано с тем, что поблизости на пристани производилась выгрузка кирпича.
С 1793 года — современное название.

Объекты 
 Дом 4 — Дом Л. Ф. фон Гауфа, возведён в 1801 году и неоднократно перестраивался, последний раз — в 1912-м году. Купец 1-й гильдии Людвиг Гауф приобрёл участок в 1836-м и перестроил ранее существовавший дом, в 1868-м для следующего владельца купца Ивана Ивановича Крона архитектор Цезарь Кавос провёл реконструкцию входной группы, а в 1874-м Фердинанд Миллер переложил парадную лестницу. В 1912-м архитектор Эрих Густавсон реконструировал мансарду и переоформил парадную лестницу в стиле модерн. 
 Дом 5/63/18 — Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
 Дом 8/61/16 — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича

Транспорт 
Метрополитен: наземный вестибюль станции «Адмиралтейская» 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии (дом 1/4).

Пересечения 
Кирпичный переулок граничит или пересекает следующие набережную и улицы:
 Малую Морскую улицу;
 Большую Морскую улицу;
 набережную реки Мойки.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Алексеева С. В., Балашов Е. А., Владимирович А. Г. и др. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. — СПб.: информационно-издательское агентство «Лик», 2002. ISBN 5-86038-094-1

Ссылки